Ефект — визначна дія.
Ефект — сильне враження, викликане ким-, чим-небудь.
Ефект — результат, наслідок яких-небудь причин, сил, дій, заходів. Економічний ефект.
Ефект — фізичне явище.
Ефекти — засоби, прийоми, пристосування, за допомогою яких створюється враження, ілюзія чого-небудь.

Див. також 

 ефект Джоуля-Томсона
 ефект Жамена
 ефект Каріоліса
 ефект Ребіндера
 ефект Сегре-Зільберберга
 ефект Смакули
 ефект Томса

 Електрогідравлічний ефект 
 Ефект метелика (фільм)
 Ефект метелика (математика)
 Ефект масштабу
 Економічний ефект
 Газліфтний ефект 
 Гідромоніторний ефект 
 Гідрогеодеформаційний ефект
 Додатковий вуглецевий ефект
 Месбауера ефект
 Парниковий ефект
 Стереоскопічний ефект 
 Стробоскопічний ефект
 Термоліфтний ефект 
 Фонтанний ефект 
 Фотоефект
 Хронотропний ефект (також Інотропний ефект, Дромотропний ефект, Батмотропний ефект)
 Пірометричний ефект

Література 
 
 Тлумачний словник української мови/ під редакцією Івченко А.О. - Харків: Фоліо, 2004. ISBN 966-03-2780-3

Багатозначні терміни